Osliabia, en russe : Ослябя comporte plusieurs définitions :

Personnalité 

 Rodion Osliabia : Boyard du , moine à la Laure de la Trinité-Saint-Serge. Il se distingua lors de la bataille de Koulikovo le , cela lui valut sa célébrité. Son prénom varie selon différentes sources romaines : Rodion, Andrian ou Andreï. Il fut inhumé en l'église Theotokos à Moscou.

Navire russe 
 Osliabia : Cuirassé russe du  du Pacifique. Il prit part à la Guerre russo-japonaise de 1904-1905), le  et fut le premier navire russe coulé à la bataille de Tsushima.